Вильямерьель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда. Население — 133 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento 
 Página no oficial sobre Villameriel
 Web donde encontrar información y entrar en contacto con gente del pueblo 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии